T.S.Liu se poate referi la următorii autori care au denumit cel puțin o specie:

 Tang Shui Liu
 Tung Shui Liu